

Localidades

Cherry Tree (Oklahoma)
Cherry Tree (Pensilvânia)

Desambiguações de topônimos